Жуа́н Доми́нгуш да Си́лва Пи́нту (Жоао Пинту I, ; род. 21 ноября 1961, Оливейра-ду-Дору, Португалия) — португальский футболист, защитник. Бронзовый призёр чемпионата Европы 1984 года.

Карьера

Клубная 
Жуан Домингуш Пинту всю карьеру игрока провёл в одном клубе — «Порту». Защитник начал выступать за команду в 1981 году и в сезоне 1983/84 впервые стал обладателем национального кубка, а через год выиграл чемпионат Португалии. 18 сентября 1985 года в матче первого раунда против «Аякса» Пинту дебютировал в Кубке чемпионов
.
В победном для «Порту» финале Кубка чемпионов 1986/87 Жуан Пинту был капитаном команды. В дальнейшем футболист принял участие в матчах за Суперкубок УЕФА
 и Межконтинентальный кубок.

В сезоне 1987/88 «Порту» с Жуаном Пинту в составе удался «золотой дубль», 32 года спустя после предыдущего подобного успеха. Всего же за время выступления Пинту за команду Порту выиграл 7 чемпионатов и 4 кубка страны. Защитник завершил карьеру летом 1997 года, выиграв перед этим три чемпионских титула подряд.

В сборной 
За сборную Португалии Жуан Домингуш Пинту впервые сыграл 10 февраля 1983 года в товарищеском матче со сборной Франции, заменив Виргилиу во втором тайме встречи
.
28 октября того же года в матче с Польшей защитник дебютировал в отборочном турнире к чемпионату Европы—84
.
В последнем матче отборочного этапа (против сборной СССР) Пинту также принял участие и летом 1984 года поехал вместе с командой на финальную часть континентального первенства. На чемпионате Европы футболист провёл на поле все 4 матча своей команды и стал полуфиналистом турнира.

В рамках отборочного турнира к чемпионату мира—86 Жуан Пинту отыграл без замен все 8 матчей
 и оказался в заявке сборной на финальный турнир, однако ни одного матча в Мексике не сыграл. Не участвовал Пинту и в первых 4 матчах отборочного турнира к чемпионату Европы—88, когда сборную возглавлял Руй Сеабра. Однако с приходом на пост тренера Жуки защитник вновь стал играть за национальную команду
.

Единственный в своей карьере гол за сборную Жуан Домингуш Пинту забил 26 апреля 1989 года в отборочном матче чемпионата мира против команды Венгрии. В 1996 году футболист завершил карьеру в национальной команде. Последней игрой Пинту за сборную стала товарищеская встреча с Украиной, состоявшаяся 9 ноября 1996 года
.
Всего на счету защитника 71 матч за сборную Португалии.

Тренерская 
С 2010 по 2011 год Жуан Пинту был главным тренером клуба «Спортинг» (Ковильян). В 2013 году непродолжительное время возглавлял «Шавеш».

Достижения 
 Португалия
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 1984

 «Порту»
 Чемпион Португалии (7): 1984/85, 1984/85, 1984/85, 1992/93, 1984/85, 1995/96, 1996/97
 Обладатель кубка Португалии (4): 1983/84, 1987/88, 1990/91, 1993/94
 Обладатель суперкубка Португалии (9): 1981, 1983, 1985, 1986, 1990, 1992, 1994, 1995, 1996
 Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1986/87
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 1987
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1987

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Footballdatabase.eu 
 Статистика на сайте National-Football-Teams.com 
 Профиль на официальном сайте Федерации футбола Португалии

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Порту»
Футбольные тренеры Португалии
Тренеры ФК «Спортинг» Ковильян
Тренеры ФК «Шавеш»